Tervapöllö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tervapöllö (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Tervapöllö (ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar